Deri ist der Familienname folgender Personen: 

 Arje Deri (* 1959), israelischer Politiker 
 Claudio Deri (* 1989), deutscher Schlagersänger
 Frances Deri (1880–1971), österreichisch-US-amerikanische Psychoanalytikerin
 Max Deri (eigentlich Max Deutsch; 1878–1938), deutsch-US-amerikanischer Künstler

Déri ist der Familienname folgender Personen:

 Balázs Déri (* 1954), ungarischer Dichter, Übersetzer, Altphilologe, Mediävist, Musikologe, Katalanist und Universitätsprofessor
 Miksa Déri (1854–1938), ungarischer Elektroingenieur
 Sibylle Mulot-Déri, früherer Name von Sibylle Mulot (1950–2022), deutsche Schriftstellerin

DERI ist die Abkürzung für:

 Digital Enterprise Research Institute, internationales Institut, das an Technologien des semantischen Webs arbeitet

Siehe auch:

 Déri-Museum, Kunst- und Volkskundemuseum in der ostungarischen Stadt Debrecen
 Dery
 Derry (Begriffsklärung)

DERI